Kastal bezeichnet

 einen Berg in Ost-Tirol, siehe Kastal (Berg)
 einen mittelalterlichen Verteidigungs- oder Wachturm in Schweden, siehe Kastal (Turm)